«Маленькі трагедії» — твір А. С. Пушкіна.

Інші значення 
 Маленькі трагедії (фільм, 1971) — екранізація спектаклю ленінградського театру драми імені О.С. Пушкіна.
 Маленькі трагедії (фільм, 1979) — екранізація твору О.С. Пушкіна.
 Маленькі трагедії (фільм, 2009) — екранізація твору О.С. Пушкіна.